

Musica
Il termine Seconda può fare riferimento ai seguenti intervalli musicali:
Seconda minore
Seconda maggiore

Onomastica
Seconda – forma femminile del nome proprio Secondo

Pagine correlate
 Intervallo (musica)
 Intervalli musicali

Altri progetti